Met kan syfta på:

 Metropolitan Museum of Art – ett museum i New York
 Metropolitan Opera Association – ett operakompani i New York
 Metropolitan Opera – ett operahus vid Lincoln Center i New York sedan 1966
 Metropolitan Opera House (39:e gatan) – ett operahus i New York byggt 1883 rivet 1967
Metionin – en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner

Se även
MET – Centraleuropeisk tid
Meth – Metamfetamin, ett narkotikaklassat centralstimulerande medel

en:Met